Дом архитектора — творческий клуб работников архитектуры и строительства.

 Дом архитектора — памятник архитектуры в Барнауле.
 Дом архитектора — концертно-выставочный комплекс в Киеве.
 Дом архитектора — памятник архитектуры во Львове, более известен как Пороховая башня.
 Дом архитектора — творческий клуб архитекторов, расположенный в Санкт-Петербурге.
 Центральный дом архитектора — творческий клуб архитекторов в Москве.

См. также 
 Дом архитекторов